Army (1944) - een Japanse film uit 1944
 Army (1996) - een Bollywoodfilm uit 1996
 Army (tijdschrift) - een tijdschrift van het Australische Leger
 Army (Ben Folds Five) -  een single van Ben Folds Five
 Army (Ellie Goulding) - single van Ellie Goulding
 Army Black Knights -  de sportteams van de "United States Military Academy" in West Point

Zie ook
 Leger